Škoda 742 — сімейство компактних автомобілів з заднім розташуванням двигуна водяного охолодження та заднім приводом, що виготовлялися з 1976 по 1990 рік. Сімейство включало в себе наступні серії автомобілів: 105, 120, 125, 130, 135, 136, Škoda Rapid та спортивну 130 LR, що розвивала максимальну швидкость 220 км/год.

В цілому було вироблено 2 020 250 автомобілів сімейства.

Škoda 105 мала об'єм двигуна 1,0 л (44,5-46 к.с.), а Škoda 120 1,2 л (49,5-58 к.с.), а Škoda 130 1,3 літра (56-63 к.с.).

У 1984 році модель оновили, змінивши фари головного світла та оснащення.

У 1987 році на зміну сімейству прийшла принципово нова передньопривідна модель Škoda Favorit.

Посилання 

Автомобілі Škoda